Diplomystes är ett släkte av fiskar. Diplomystes ingår i familjen Diplomystidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Diplomystes